Placebo a gyógyszerészetben
 Placebo (együttes) angol alternatív rockegyüttes
 Placebo (album) a Placebo együttes első albuma